Halala steht für:

 Halala, die Untereinheit des Saudi-Riyal
 Halala (Zeitschrift), eine kurdische Zeitschrift